Великий бог Пан:

 Великий бог Пан — повесть Артура Мэкена.
 Великий бог Пан — скульптура Джорджа Барнарда.

См. также 
 Умер великий Пан — крылатое выражение из рассказа Плутарха об упадке оракулов.